De VoorZorg Antwerpen, een Belgisch socialistisch ziekenfonds
 De Voorzorg Limburg, een Belgisch socialistisch ziekenfonds

Zie ook 
 Voorzorg (doorverwijspagina)